Кожедуб Володимир Вікторович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни (2014—2015)
 Кожедуб Іван Микитович — радянський льотчик-ас німецько-радянської війни, найрезультативніший льотчик-винищувач в авіації союзників за весь час Другої світової війни, тричі Герой Радянського Союзу, маршал авіації
Залізниця:
 «Іван Кожедуб» — колишній нічний швидкий поїзд № 118/117 сполученням Суми — Москва

Прізвища